Luca Nardi era il detentore del titolo ma ha scelto di non partecipare.

In finale Otto Virtanen ha sconfitto Cem İlkel con il punteggio di 6–4, 7–6(5).

Teste di serie 

  Gijs Brouwer (primo turno)
  Dominic Stricker (semifinale)
  Norbert Gombos (primo turno)
  Raul Brancaccio (secondo turno)

  Liam Broady (quarti di finale) 
  Zizou Bergs (primo turno) 
  Lukáš Klein (primo turno) 
  Jelle Sels (primo turno)

Qualificati 

  Gauthier Onclin (secondo turno)
  Marius Copil (primo turno, ritirato)
  Vitaliy Sachko (quarti di finale)

  Calvin Hemery (primo turno) 
  Cem İlkel (finale) 
  Dan Added (primo turno)

Wildcard 

  Mika Brunold (quarti di finale)
  Pierre-Hugues Herbert (secondo turno)

  Jakub Paul (primo turno)

Alternate 

  Raphaël Collignon (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Note

Collegamenti esterni 
 
 

Challenger BancaStato Città di Lugano 2023